Het ATP-toernooi van Singapore 2021 (met de officiële naam Singapore Tennis Open 2021) werd van 22 tot en met 28 februari 2021 gespeeld in de stadstaat Singapore. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Singapore Sports Hub.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Singapore
2021